Мартіна Хінгіс і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Хінгіс грала в парі з Аранчею Санчес Вікаріо і у чвертьфіналі їх перемогли Ніколь Арендт і Манон Боллеграф. Сукова грала в парі з Ларисою Нейланд і у півфіналі їх перемогла ця сама пара.

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Арендт і Боллеграф з рахунком 7–6(7–4), 6–4.

Сіяні пари 

  Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
  Мартіна Хінгіс /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт /  Яна Новотна (чвертьфінал, знялись)
  Лариса Нейланд /  Гелена Сукова (півфінал)
  Мері Джо Фернандес /  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (фінал)
  Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (1 коло)
  Яюк Басукі /  Кароліна Віс (3 коло)
  Катріна Адамс /  Лорі Макніл (3 коло)
  Наталі Тозья /  Лінда Вілд (3 коло)
  Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (3 коло)
  Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (півфінал)
  Александра Фусаї /  Ріта Гранде (3 коло)
  Емі Фрейзер /  Кімберлі По (3 коло)
  Чанда Рубін /  Бренда Шульц-Маккарті (3 коло)
  Крісті Богерт /  Іріна Спирля (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1997 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд